Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился с 12 по 14 августа 2016 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 10-й раз.

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории) команда Бриджет Бекер / Скотт Бекер, победившая в финале команду Jessica Smith / Ben Smith. Бронзовые медали завоевала команда Элеанор Адвьенто / Бретт Саргон.

Бриджет Бекер стала чемпионом Новой Зеландии среди смешанных пар в 6-й раз, Скотт Бекер — в 3-й раз.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 5 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е: команды, занявшие 2-е и 3-е места, играют в четвертьфиналах; победители четвертьфиналов, встречаются в полуфиналах с командами, занявшими на групповом этапе 1-е места в группах; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за бронзу. По олимпийской системе (полуфиналы, финал, матч за 9-е место) играют за распределение мест с 7-го по 10-е команды, занявшие в группах 4-е и 5-е места.

Составы команд

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы плей-офф за 1—4 места
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф за 1—4 места
  Проходят в полуфиналы плей-офф за 7—10 места

Плей-офф

За 7—10 места

За 1—6 места 

Четвертьфиналы. 13 августа, 20:30

Полуфиналы. 14 августа, 9:00

Матч за 3-е место. 14 августа, 12:30

Финал. 14 августа, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2016

Спорт в Новой Зеландии в 2016 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Август 2016 года